Ва́шкинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — село Липин Бор. Находится на северо-восточном берегу Белого озера (Волго-Балтийский водный путь). Расстояние до Вологды составляет 172 км, до ближайшей железнодорожной станции в Череповце — 164 км.

География 
Вашкинский район расположен на северо-западе Вологодской области.

Площадь 2884 км² (2 % территории области — 23-й район по размеру территории в области). Район граничит на севере с Вытегорским, на востоке — с Кирилловским, на юго-западе — с Белозерским
районами (в южной части граница проходит по Белому озеру).

В районе 50 озёр, имеющих названия (например, Ананьино), 45 озёр без названий отмеченных на картах, а также более 30 озёр, не обозначенных на карте. По территории района протекают Кема, Индоманка; всего 49 рек и ручьёв, имеющих названия, и 42 без названия на карте.

История 
О древности заселения местности, на которой расположен Вашкинский район можно судить по десяткам археологических памятников, расположенных на территории района. Раскопки, проведённые в 1930—1950-х годах, обнаружили стоянки древних людей эпохи неолита, это стоянки Орлово, Вашки, Водоба, Киснемская и другие, раскопки кургана у деревни Новое село открыли поселение XII—XIII веков нашей эры. Раскопки проводили археологи В. В. Гарновский, Н. В. Тухтина, И. К. Цветкова, С. В. Ошибкина, которые на основании научных исследований пришли к выводам, что с третьего тысячелетия до нашей эры и до середины первого тысячелетия нашей эры земли вокруг Белого озера были заселены угро-финскими племенами. И лишь в седьмом-восьмом веках славянские племена начали освоение северо-западных территорий современной России. В низовьях Кемы находится селище Никольское V, датируемое первой половиной X века — началом XI века. В керамике городища Никольское в низовье Кемы доля так называемой керамики ладожского типа (южнобалтийской) достигает 20 %.

Первое летописное упоминание о Белоозере относится к периоду легендарного призвания варягов править на Руси и датируется 862 годом. Оно гласит о том, что в Белоозере начал править варяжский князь Синеус. Однако А. А. Шахматов считал, что «Сказание о призвании варягов» было вставлено в летопись лишь в середине XI века. Местоположение древнего Белоозера, самого первого города на Вологодчине, судя по ряду исследований, в X веке могло быть и на современной территории Вашкинского района, неподалёку от Киснемы, так как там стоял «варяжский городок» с жившей в нём дружиною. Дополнительным подтверждением этой гипотезы может служить название озера Дружинного, которое расположено к северу от Белого озера в районе деревни Пиксимово. На окраине села Троицкое, в 500 метрах к западу от здания школы и в 700 метрах к северу от берега Белого озера, в разрушенном гравийном карьере находится археологический памятник «Киснема» (другое название «Древнее Белоозеро»).

В XIII веке, с образованием Белозерского княжества, земли, на которых расположен нынешний Вашкинский район, вошли в его состав. С XIV века территория вокруг Белого озера попадает в сферу интересов Московского княжества. Иван Калита борется за создание русского централизованного государства и делает попытку покончить с феодальной раздробленностью. Освободитель Руси от татарского ига, московский князь Дмитрий Донской в духовном завещании распоряжается землями мелких белозерских княжеств как своим владением. Интересен и тот факт, что в X—XIV веках по территории современного Вашкинского района пролегал один из путей «из варяг в греки» и это играло огромную роль в освоении славянами новых земель, развитии торговли и земледелия. По этому пути, который пролегал по реке Волге, потом по реке Шексне до Белого озера, озером до устья реки Ухтомка и по ней до озера Волоцкого, далее волоком до озера Долгое, по рекам Малая Ухтомица, Ухтомица и Модлона в озеро Воже, из него по реке Свидь в озеро Лача и по реке Онеге в Белое студёное море, возникали славянские поселения, осваивались новые земли.

Возникшие в те времена поселения существуют и поныне, это и Ухтома на берегу Белого озера, и деревня Пиньшино у озера Волоцкого. Тот торговый путь не терял своей значимости до начала XVII века, времени строительства Санкт-Петербурга, а с перемещением торговых путей на запад стал приходить в упадок. Со времени становления и укрепления Кирилло-Белозерского монастыря земли Вашкинского района перешли в его владения. В конце XIX века район вошёл в состав Кирилловского уезда Новгородской губернии. По ходатайству северных уездов Новгородской губернии Демократический съезд Советов 10-13 мая 1918 года из Тихвинского, Устюженского, Череповецкого, Кирилловского и Белозерского уездов была образована Череповецкая губерния, которая в 1927 году была упразднена и вошла в Ленинградскую область.

О названии районной столицы села Липин Бор, существует несколько версий — от легенд о подаренном сосновом боре прекрасной девушке Липе, до древнего названия рыбацкой деревушки на правом берегу реки Боровки, которая сегодня в пределах районного центра, а также от обилия лип в близлежащей деревне Липник и ойконим Липин Бор поэтому соответствует этому месту. Нынешняя территория района выходит на северное побережье Белого озера, которое богато лесом, рыбой, дичью.

Постановлением Президиума ВЦИК 1 августа 1927 года в составе Череповецкого округа Ленинградской области был образован Вашкинский район. Позже в 1927—1928 годах в районе был создан райком ВКП(б). 23 июля 1930 года ЦИК и СНК СССР в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) издали постановление «О ликвидации округов» и Череповецкий округ был упразднён и район стал непосредственно входить в Ленинградскую область. В связи с разделением в сентябре 1937 года Северной области на Вологодскую и Архангельскую, район был передан из Ленинградской в состав вновь образованной Вологодской области. В июне 1938 года центр района перенесен в Липин Бор.

Указами Президиума Верховного Совета РСФСР в 1959 году к Вашкинскому району была присоединена часть территории упразднённых Ковжинского и Шольского районов. С 13 декабря 1962 года по 12 января 1965 года, во время неудавшейся всесоюзной реформы по делению на сельские и промышленные районы и парторганизации, в соответствии с решениями ноябрьского (1962 года) пленума ЦК КПСС «о перестройке партийного руководства народным хозяйством», район в числе многих в СССР был временно упразднён — тогда был образован Белозерский сельский район, территория которого включала территорию прежних Белозерского и Вашкинского административных районов. В декабре 1962 года было создано Белозерское колхозно-совхозное управление и партком этого управления взамен прежних Белозерского и Вашкинского райкомов КПСС. Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 16 ноября 1964 года восстановил прежний принцип партийного руководства народным хозяйством, после чего Указом Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года Белозерский сельский район был ликвидирован, а Белозерский и Вашкинский административные районы были восстановлены. Тогда же был восстановлен и Вашкинский райком КПСС.

Население

Территориальное устройство 

 Административно-территориальные единицы
Вашкинский район в рамках административно-территориального устройства, включает 12 сельсоветов:

 Муниципальные образования
Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, делится на 3 муниципальных образования нижнего уровня со статусом сельского поселения:

Первоначально к 1 января 2006 года в составе муниципального района в границах сельсоветов были созданы 12 сельских поселений. В апреле 2009 года, были упразднены следующие сельские поселения: Островское (включено в Андреевское); Ухтомское (включено в Липиноборское). В июне-июле 2015 года были упразднены следующие сельские поселения: Васильевское, Ивановское и Роксомское (включены в Андреевское); Коневское, Пиксимовское, Покровское и Пореченское (включены в Киснемское с административным центром в селе Троицкое).

Населённые пункты 
В Вашкинском районе 197 населённых пунктов — все сельские.

Экономика 
Природные условия определили хозяйственный комплекс, в котором главную роль играли охота и рыбный промысел, а производящие отрасли хозяйства — земледелие и скотоводство — были подсобными. Вероятные перспективы экономического развития района связаны с растущей популярностью туризма на экологически чистых территориях.
В начале века на территории района проживает одиннадцать тысяч человек, из которых почти половина в районном центре. В таких населённых пунктах, как Новокемский, Первомайский, Бонга проживает по тысяче и более населения. Сферы деятельности традиционны для лесного и озёрного края, это заготовка и переработка древесины, рыбный промысел, земледелие и животноводство и переработка полученной продукции, сбор дикорастущих ягод и грибов, охота.
По территории района проходит дорога республиканского значения Вологда — Липин Бор-Вытегра — Медвежьегорск с асфальтовым покрытием, которая связывает район с остальным миром. До ближайшей железнодорожной станции в Череповце 164 километра, до областного центра 1 80 километров. В летний период район связан с портами России и зарубежья Волго-Балтийским водным путём, по которому идёт отгрузка потребителю лесной продукции района.
Заготовка леса — это основная составляющая благополучия района. Главный лесозаготовитель района ОАО «Вашкинский ЛПХ», который недавно отметил 70-летие своей успешной деятельности. Много лет предприятием руководит Юрий Николаевич Алешичев.
Около 50 % бюджета района формируется за счёт налоговых отчислений именно этого предприятия, в котором трудится самый большой рабочий коллектив в 700 человек. Годовая прибыль предприятия исчисляется миллионами, что позволяет вкладывать серьёзные средства в развитие предприятия, оказывать помощь ветеранам производства, улучшать социальную сферу и быть спонсорами районных мероприятий. В больших количествах древесину покупают страны Скандинавии, а также предприятия Карелии и Ленинградской области. С каждым годом уменьшается процент отгрузки круглым лесом и возрастает количество отгруженных пиломатериалов.
На полях и фермах района трудятся более 700 человек, это работники девяти колхозов и десяти крестьянских хозяйств. В год они производят 260 тонн мяса и 3600 тонн молока, выращивают зерновые и кормовые культуры, заготавливают сотни тонн сена и кормов. Под пашней занято почти девять тысяч гектаров земли. В лидерах сельскохозяйственного производства коллектив колхоза «Путь Ленина», в котором самые высокие надои на корову, урожайность зерновых впечатляет и труд большого хозяйства рентабелен. Двенадцать рыболовецких звеньев колхоза «Заря» занимаются рыболовством на Белом Озере. Вылавливаются судаки, щуки, лещи, окуни и снеток. Много лет руководит этим многопрофильным хозяйством Александр Сушков, а профессия рыбака стала наследственной, и несмотря на все рыбацкие трудности приходит в колхоз молодёжь.
 По современным технологиям производят переработку молока на Липиноборском маслозаводе, который преобразован в ОАО «Молоко». В ассортименте предприятия: масло животное, цельномолочная продукция. Приобретено новейшее фасовочное оборудование. Предприятие успешно развивалось под руководством Галины Леонидовны Афоничевой, которая в данный момент является главой Вашкинской администрации.

Транспорт 
Автодорога общего пользования федерального значения .

Культура 

В районе 12 детских садов, 13 общеобразовательных школ, районный Дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа.

В районе имеется двадцать клубных учреждений, широкая библиотечная сеть, Центр истории и народной культуры с Домом ремёсел, детская музыкальная школа, детский парк, пять народных коллективов районного Дома культуры. Работает в районе литературно-поэтический клуб «Общение», проходят выставки местных художников. В стадии завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Липин Бор.

Достопримечательности 

У местных жителей трепетное отношение к родникам, два из них имеют культовое значение.

Куков родник находится рядом с дорогой , почти на границе с Вытегорским районом, местные жители считают его воду святой и целебной. За водой к роднику ходят для больных, и говорят помогает, молодожёны приезжают к роднику за благословением на счастливую жизнь. Путешественники, отведав воды, бросают в родник монетку, чтобы при случае побывать здесь вновь.

О происхождении родника записана легенда со слов Нелли Федоровны Демидовой, 1937 года рождения, жительницы деревни Ивановская, родившейся в деревне Булдаково, когда-то самой ближайшей деревне от Кукова родника, теперь её уже нет. Легенда гласит:Жили в деревне люди. Жили — не тужили. Но вот напали на них поляки. Не сдавались им деревенские жители. Тогда захватчики забрали всех мужчин в плен, и остались в деревне только женщины и дети. В этой деревне жила семья: мать, сын по имени Кук, дочь, которую звали Илекса. Их отца забрали поляки и убили. Хотела вражья сила всю семью порушить, но мать, узнав об этом, ночью, когда все спали, превратила сына в родник, а дочь — в ручеёк. Сама же обратилась елью и встала у родника и ручейка, оберегая детей своих.
Пришёл чужой мужик в лес по дрова, да и срубил эту ель. Говорят, что полилась не смола, а кровь из раны, нанесённой деревцу. И убило мужичка этой елью. Падая, ель обхватила своих детей лапами, как бы прощаясь с ними и защищая их в последнюю минуту жизни.
Так и стали люди к роднику ходить, да гостинцы детям в воду кидать. А воду даром никогда не брали и сейчас не берут.

По рассказам жителей деревень Зуево, Алёшино, Аверино, Маньково, вода в роднике имеет чудодейственную силу. Когда маленькие дети болели, отправлялись к роднику узнать, будет ли ребёнок жить, спрашивая: «Скажи, батюшка, светлый родничок, будет ли жить мое дитятко или помрёт?». Если вода останавливалась, то считали, что ребёнок умрет, а если кипела — будет жить. Водой, принесённой из родника, окатывали ребёнка или больного. Для таких целей нужно было так сходить за водой, чтобы никого не встретить и ни с кем не разговаривать, иначе сила воды терялась. Водой из источника пользовались для церковного водосвятия. Накануне Крещения жители окрестных деревень ходили за святой водой, берегли её целый год. Когда уже и церкви не стало, все равно ходили к роднику за водой.

Родник в деревне Никоново, что расположена в нескольких километрах от деревни Остров. Расположен в западной части деревни. Стекая по склонам двух земляных природных холмов, вода собирается в один поток и течет по лотку, длиною около 30 метров. Лоток состоит из трех частей, соединенных путём нахлеста. Верхняя часть лотка установлена на глиняно-известковую подушку, а средняя и нижняя — рубленые деревянные клетки размером 1,5 на 1,5 метра. Впервые увидев родник в 1968 году, участники Ленинградской геологической экспедиции высказали мнение, что это устройство напоминает водопровод XVI—XVII веков.

По воспоминаниям старожилов Никоново, в день святых Фрола и Лавра, 31 августа, священник проводил молебен у родника. Крестьяне окрестных деревень приезжали на молебен на лошадях, которых священник кропил родниковой водой. Считалось, что этот обряд охранял верного и надёжного крестьянского помощника в течение всего года.

Особо почитаемыми в Индомане (так издревле называют места возле устья реки Индоманка) были святые мученики Кирик и Иулитта. Их почитали защитниками от стихийных бедствий, в том числе от наводнений. На берегу реки Кемы в деревне Никоново была построена часовня в честь этих святых. Река Кема полноводна, особенно во время весеннего половодья, и местные жители пытались защитить себя от наводнения.

28 июля 2001 года в деревне Никоново на месте разрушенной часовни установлен и освящен Поклонный крест в память Кирика и Иулиты. В этот день состоялся районный фольклорный праздник «Живи, родник».

Никоновский родник служил местом проведения народных гуляний, песенных праздников и молебнов в день Кирика-Улиты.

Святой источник «Спаситель» находится в деревне Конечная Васильевского сельского поселения вблизи районного центра. По словам местной жительницы Дорогиной Валентины Ивановны, 1930 года рождения, родник здесь был всегда. Местные жители сделали квадратный сруб и лоток, время от времени обновляли их. Старушки ухаживали за родником. Окашивали вокруг траву, отводили от родника талые и дождевые воды с дороги.
Местность вокруг родника очень насыщена подземными водами. Родники здесь появлялись в самых разных местах. На месте некоторых из них стоят дома. И во время весеннего половодья родниковая вода заливала подполье, что доставляло немало беспокойств хозяевам. Есть на реке Боровке место, названное местными жителями Кривой омуток. Берега здесь крутые, и из-под кручи бьет много ручейков.
Раньше воду из родника брали только жители деревни Конечная, а сейчас за водой приходят люди со всей округи. Особенно много их бывает в Крещенскую ночь. Считается, что именно в это время вода заново освящается, обновляется.

В 2005 году благочинный Белозерского благочиния протоиерей Андрей (Пылев) освятил этот родник. Родник обустроен, построен небольшой павильон. После освящения родник стал называться «Спаситель».

Родник «Троицкий» на берегу реки Боровки. Из него очень любят жители поселка Заречный брать воду. Он также освящён.

«Святая райда». По рассказам местных жителей, райда (местное название ивы) выросла на месте часовни в честь Параскевы Пятницы. С появлением Святой райды среди жителей Мунского существует несколько преданий. Вот одно из них.
Между Шубачём и Мунским расположено огромных размеров болото, называемое Пустынь. На болоте, на островке стояла церковь. Во времена польского нашествия её разрушили. Икону Параскевы Пятницы хотели нести в Роксому, но шестеро мужчин и поднять не могли. Четверо хотели унести на Волоцкое, тоже не унесли. Но двое мужчин с Мунского взяли и понесли икону, около деревни Юрино, ныне не существующей (рядом с Лутьяново) присели отдохнуть. На этом месте была выстроена часовня. Как она выглядела, рассказала Осипова Ульяна Александровна, 1918 года рождения, из деревни Опрячкино:Вот это была на Мунском. На Мунском была цясовня, сделана — от церквы уш далеконько там, в поле была. Эта цясовня была сделана на стоубах — ну, перила были кругом обнесены, и крыша была. Стовбы наставлены и перила сделаны, перила есть все и крыша на стовбах.
Большим престольным праздником в Мунском была Пятница Ильинская (в последнюю пятницу перед днем памяти пророка Илии, 2 августа). Празднование её начиналось в четверг у часовни, поскольку она была построена в честь Параскевы Пятницы. Сюда приходили не только местные жители. Поклониться Святой Параскеве шли с Палшемы, Роксомы, Шалги Бодуновой, Иткольского, Чистого Дора. Вот в этой часовне против Пятницы все — все старухи с корзинами, все — все и ходили туды за Юрино. Што как видно встричали икону ли чё ли — уж это не знай… А с корзинами — хлеб-то наа нести, родни-то не у кажноо была, без родни ходили-то. Так вот в корзинках хлеб-то себе и несут. (Антипова Александра Кузьминична, 1920 года рождения, из деревни Естошево).
Священник обходил часовню с иконой Параскевы Пятницы.
Явившиеся чудесным образом иконы считались заветными. Приходившие сюда люди давали завет. Скорее всего это было какое-то обещание, обет Параскеве Пятнице на просьбу о защите или исцелении. А там как-то с заветами ходили. Или вот завет — бабушка-то Клава и ходила. Что «мне…у меня был завет дан, что не отговаривайте, я пойду». А вот что за завет у неё был — это я не знаю. Что она завещала? Давала завет — эту уж клятву какую-то, видимо, она давала, что «Что буду ходить пока жива». А честь какого-то, может быть, тожо, чё-то она просила, какую-то просьбу уж она тут, и дала такой завет, что только «чтобы там исполнилась эта моя просьба, а я вот такой завет буду выполнять». (Лаврушина Мария Кузьминична, 1926 года рождения, д. Сухоежино Роксомского с/с).
По преданиям местных жителей, на том камне, где отдыхали мужики, несшие икону Параскевы Пятницы, появился следок. Дак вот вы знали бы — вот на камешке сделалси следок маленькой: и пятка, и перстики — всё это есь. (Антипова Александра Кузьминична, 1920 г. р., д. Естошево)
Этот следочек священник наполнял освященной водой, которой умывали детей, освящали новый дом, кропили скотину в хлеве. Камень с «Божьим следком» и сейчас можно увидеть у Святой Райды. Празднование Пятницы Ильинской продолжалось в пятницу в Покровской церкви (Мунское). Сначала была служба, после окончания её все шли к озеру. Здесь проводился обряд купания в освященной воде. Сооружался плот, в котором была сделана иордань. Сюда окунали маленьких детей, а взрослые купались самостоятельно. После купания одевались в чистую одежду. Старую же бросали в озеро или оставляли на берегу.
Народ сбиравсе, съежавсе, была у озера сделана ердань такая, мост, в середине дыра. Вот там (например) у меня родивсе робёночек, чё-то он приболел, и я завитила этоо робёночка, что я к Пятнице Парасковеэ ево свожу. И вот свожу я этоо робёночка, я ёо выкупаю тут в ердане и платьёицо всё с ей сниму, всё кину в эту ердань. А ёо наряжу в другоэ и потом несу в церкву. (Антипова Александра Кузьминична).
Престольный праздник сопровождался большой ярмаркой.
В этот день в Мунскую Поповку съезжалось много народу. Товар везли самый различный. В торговых рядах красовались кринки, горшки и подойники самых разных размеров. Мастера по плетению из бересты предлагали корзины, туески, пестери для взрослых и пестерьки для детей. Ягодников и грибников привлекали корзины из лосты. Резчики по дереву предлагали искусно изготовленные ложки и поварешки. А также был богатый выбор изделий из кожи (сапоги, хомута) и шерсти (валенки). К этому времени поспевал лук и чеснок. Его покупали не только местные жители, но и приехавшие сюда горожане. " На Мунском были у нас престольные праздники — была Пятница Ильинскаа. Ярманка тут раньше была (я-то тут ишо запомнила). Была ярманка, съежжалисе со всеми. Были красныэ ряды все-то оборудованы и с товаром со всяким приедут: тут и с чесноком, тут и с луком, тут и с кринками, и с чашками, и с ложками, и с поварёшками — какоо не было товару! (Антипова А. К.).
В советское время, когда разоряли церкви, разобрали и часовню у деревни Юрино (Лутьяново). Но жители окрестных деревень продолжали приходить на это место и молиться Параскеве Пятнице. На том месте, где была часовенка, вырос раскидистый ивовый куст. «Ива Чудотворная народилась» — так говорили в народе, — «Господь Бог нам рабам божьим путь к спасению указывает». Теперь уже шли к Святой Райде. Несли в дар полотенца, отрезы ткани, деньги и верили в исцеление от тяжелого недуга и надеялись на помощь Святой Параскевы Пятницы. Долгое время держала пригляд на святом месте Сорина Анфия Степановна, 1878 года рождения, проживающая в деревне Лутьяново. Деньги, оставленные прихожанами, она отправляла в храм города Белозёрска на укрепление православной веры. Прошли годы, но люди по-прежнему приходят к Райде и приносят дары, просят о помощи и защите. Хорошим людям она помогает, а вот кощунства и надругательства не прощает. По рассказам местных жителей, попал в аварию и стал инвалидом парень, стрелявший в икону Параскевы Пятницы. Люди считают это божьим наказанием. А совсем недавно у «Ивы Чудотворной» появилась новая часовенка. Построил её Суслов Владимир Петрович.

Природа 
Природа края слабо затронута цивилизацией. Фауна представлена медведями, лосями, волками, кабанами, выдрами, куницами, зайцами, норками, бобрами, глухарями и рябчиками. Произрастает большое количество грибов и ягод.

Литература 
 И. А. Морозов, И. С. Слепцова, Е. Б. Островский, Н. Смольников, Е. А. Минюхина. Духовная культура Северного Белозерья. Москва, 1997 г.
 Энциклопедия православной святости. Том II.Москва, 1997 г.
 Журнал «Встреча» № 11.2004 г.
 «Куков родник», краеведческий альманах, газета «Волна», от 27.08.1998 г.
 В книге использованы материалы из фондов районного краеведческого музея.
 Л.Старикова. «За околицей». Липин Бор. 2006 г.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт Вашкинского муниципального района
 
 Посёлок Новокемский Вашкинского района
 Село Покровское Вашкинского района
 Гостевой комплекс «Марково»
  Гостевой комплекс «Каменный Бор»
  Приют рыбака и охотника «Берег» д. Берег Вашкинского района Вологодской области
 Сайт о селе Покровское, Вашкинского района